De Franse republikeinse kalender is in Frankrijk officieel in gebruik geweest van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806.
Opvallend is de grote regelmaat. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar.

Onderstaande jaarkalender voor het jaar , volgend jaar, geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer. De kalender wordt echter niet meer officieel gebruikt.

Andere jaren zijn te zien door ze onder de maandbladen aan te klikken.

Yx+1C